Энгиданос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 165,35 км². Население — 426 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Web oficial de Enguídanos
 Web oficial del Ayuntamiento de Enguídanos
 
 

Муниципалитеты Куэнки